

Sigle 

MN peut être un sigle signifiant :
 Mamba Nation, un univers virtuel en 3D ;
 médecine nucléaire ;
  ;
 MN, parfois utilisé pour désigner le Majjhima Nikaya, collection de textes bouddhiques.

Code 
MN peut être un code désignant :
 Marennes, selon la liste des quartiers maritimes ;
 le Minnesota, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ;
 Monaco, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 le mongol (une langue), selon la norme ISO 639-1 ;
 la Mongolie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 le Nicaragua, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

mn peut être un code désignant :
 la Mongolie, selon la Liste des domaines Internet de premier niveau ({{langue[en|Top Level Domain}}) : .mn.

Symbole 
MN peut être un symbole représentant :
 le méganewton, une unité de force.

Mn est un symbole représentant :
 le manganèse, un élément chimique.

mN est un symbole représentant :
 le millinewton, une unité de force.

mn peut être un symbole obsolète, qui représentait :
 la minute, une unité de temps (le symbole actuel est « min »).

Code
Symbole
Symbole chimique